Escherde steht für
 Dörfer und östliche Ortsteile der Gemeinde Nordstemmen im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Groß Escherde
 Klein Escherde 
 Haus Escherde, Ortsteil der Gemeinde Betheln, Gronau (Leine), Landkreis Hildesheim 
 Kloster Escherde, ehemaliges Benediktinerinnenkloster in Haus Escherde
 Heilige Familie (Klein Escherde), Kath. Kirchengemeinde in Klein Escherde
 Bahnhof Escherde, einen Betriebsbahnhof der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg bei Klein Escherde
 Escherde (Adelsgeschlecht), ein ausgestorbenes niedersächsisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Escherte
 Eschert (Begriffsklärung)
 Eschede (Begriffsklärung)